

Persone 
 Akina Nakamori – cantante e attrice giapponese
 Akio Nakamori – giornalista e editore giapponese

Personaggi 
 Aoko Nakamori – personaggio della serie manga e anime Kaito Kid
 Ginzo Nakamori – personaggio della serie manga e anime Kaito Kid